Sierra № 3 (заводской номер — 4493) — американский грузопассажирский паровоз типа 2-3-0 ( — Десятиколёсный) и конструкции конца XIX века (построен в 1891 году). В настоящее время принадлежит национальному историческому парку «Рейлтаун 1897» (, штат Калифорния), ранее относился к калифорнийской дороге . Sierra № 3 известен по прозвищу «Паровоз-кинозвезда» (), так как являясь архетипическим локомотивом рубежа XIX и XX веков, активно использовался при съёмках фильмов и телесериалов, преимущественно жанра «вестерн», снявшись таким образом примерно в сотне картин — больше, чем любой другой паровоз в США, да и во всём мире.

В 1995 году Sierra № 3 был снят с эксплуатации по причине износа парового котла. Однако благодаря поддержке общественности, включая и актёров Голливуда, паровоз прошёл капитально-восстановительный ремонт, а в 2010 году возвращён в строй.

Ранняя история 

Паровоз был построен в 1891 году заводом  (Патерсон, Нью-Джерси). 26 марта локомотиву присвоили заводской номер 4493, после чего продали американской Prescott & Arizona Central Railway (P&AC), где был зарегистрирован под номером  и именем WN Kelley (в честь казначея компании). Но уже через два года, 1 июля 1893 года, Prescott & Arizona Central объявила себя банкротом, а вскоре её президент Томас С. Балок () переехал из Аризоны в Калифорнию, перевезя с собой и часть подвижного состава, в т.ч. — паровоз . Там ему удаётся заручиться поддержкой принца Андре Понятовски и банкира , а 4 ноября 1896 года Балок и Понятовски заключили соглашение о создании железнодорожной компании Sierra Pacific Railway Company (Sierra Ry), занимавшейся перевозками древесины из  в соседние округа. В апреле 1897 года локомотив  своим ходом прибыл в Окдейл, а 1 июня был выкуплен дорогой за $ 2800, став таким образом , после чего с 10 июня начал водить пассажирские поезда между Окдейлом и Куперстауном.

12, либо 13 июля локомотив попал в происшествие, когда к востоку от Куперстауна сошёл с рельсов и был повреждён, но к 16 июля его восстановили. С октября по ноябрь 1897 года паровоз вновь снимают с линии, на сей раз из-за ремонта котлового оборудования, который был выполнен в Сакраменто. 19 февраля 1898 года паровоз попадает в ещё одну катастрофу, когда в Куперстауне из-за ошибки стрелочника-китайца сошёл с рельсов, перевернулся и упал с насыпи. Погиб проводник Уильям Г. Бэйли (), который по неподтверждённым данным являлся двоюродным братом основателя компании Томаса Балока. Сам локомотив прошёл ремонт стоимостью $ 500 и вернулся к эксплуатации. Следующий сход на стрелочном переводе произошёл в 1904 году, но на сей раз обошлось без человеческих жертв. Однако в том же 1904 году произошло крушение в составе строительного поезда, при этом погиб машинист. В 1901 году согласно отчёту компании весь подвижной парк дороги был оборудован автосцепкой Джаннея. В мае 1905 года, по данным главного инженера, приобретение нового паровоза обошлось бы дороге в $ 4500—5000, что куда дороже проведения текущего ремонта уже действующих, поэтому с сентября по ноябрь 1905 года  прошёл текущий ремонт. В феврале—марте 1908 года этот паровоз перевели на грузовые перевозки.

В марте 1914 года  прошёл капитальный ремонт, а с 28 сентября 1915 года начал эксплуатироваться как толкач, заменив  типа 0-3-0, тогда как его самого в грузовых перевозках заменил  типа 1-4-0. В июне 1916 года из-за уже недостаточного сцепного веса был переведён из грузовых перевозок обратно в пассажирские. 25 ноября 1918 года паровоз попадает в одно из самых серьёзных происшествий, когда с пассажирским поездом он сошёл с рельсов близ Сангинетти и перевернулся. В происшествии были ранены два человека, но никто не погиб, однако у паровоза оказалась разрушена будка. В феврале 1919 года был произведён ремонт стоимостью $ 504,43 в ходе которого на паровоз была поставлена будка от уже списанного паровоза дороги Southern Pacific.

Известно, что 26 мая 1919 года фирменный поезд дороги «Sierra Angels» был зафрахтован для съёмок в эпизоде сериала , одну из главных ролей в котором сыграл Патрик О’Мелли. Не удалось определить точно, какой локомотив был у этого поезда, есть вероятность, что им был . Первым же фильмом, в котором точно снимался , стал Террор 1920 года с Томом Миксом и Франселией Биллингтон в главных ролях. В мае 1929 году паровоз уже снимается в фильме Виргинец (в главных ролях Гэри Купер и Уолтер Хьюстон) — первом в истории фильме, озвучивание которого осуществлялось прямо на съёмочной площадке. В апреле следующего года локомотив под названием «Southern States № 8» снимается в ещё одном вестерне — Техасец (в главных ролях Гэри Купер и Фэй Рэй).

В мае 1932 года в разгар Великой депрессии Sierra Ry объявила о своём банкротстве, а её локомотивы встали «под забор». 31 мая 1937 года Sierra Railroad Company была преобразована в , тем самым закончив процедуру банкротства, но  не вернулся к эксплуатации, продолжая оставаться «на приколе» ещё почти десяток лет. Паровоз чудом не был пущен на металлолом в период Второй мировой войны, прежде чем о нём вспомнили в 1946 году. В тот период шли съёмки фильма Дуэль под солнцем, а сцену с поездами намеревались снять на дороге Sierra, причём по ходу сюжета поезд терпел крушение. В декабре 1946 года создатели картины обратились к дороге с предложением отдать им этот уже неиспользуемый локомотив, чтобы затем разбить его. Но к счастью Главный инженер дороги Билл Тремеуэн () сумел убедить руководство дороги, что паровоз ещё можно восстановить и сдавать в аренду в качестве действующего локомотива. Тогда в январе 1947 года  прошёл ремонт, в ходе которого были заменены дымогарные трубы и вкладыши. 30 мая 1948 года паровоз официально вернулся в эксплуатацию, а в октябре 1950 года снялся в фильме Вайомингская почта ().

20 июля 1979 года локомотив был оценён в 175 тысяч долларов США, так как банк, который владел частью акций дороги принял решение продать его, но в тот раз сделка сорвалась. После урегулирования всех вопросов, 15 сентября 1981 года  был выкуплен штатом Калифорния, после чего передан в национальный исторический парк Рейлтаун 1897.

В 1995 году  издало новые стандарты безопасности к паровым котлам. , которому уже было более 100 лет, для соответствия этим стандартам должен был пройти крупный капитальный ремонт с фактически полной заменой котла, поэтому его сняли с эксплуатации и поставили на хранение.

Характеристики 

Паровоз относится к типу 2-3-0, то есть с тремя движущими (тяговыми) осями, спереди которых установлены две бегунковые для снижения нагрузки на рельсы. Паровая машина двухцилиндровая и, вероятно, однократного расширения (диаметры обоих цилиндров одинаковы). Размеры паровой машины известны достаточно точно: диаметр цилиндров — , ход поршня — , максимальное рабочее давление пара в котле на момент выпуска — . Диаметр движущих колёс по разным источникам составлял 54—56 дюймов (1372—1422 мм), сцепной вес — 72—74 тысяч фунтов (33—34 тонны), общий вес — —117 тысяч фунтов (45—53 тонны). Жёсткая колёсная база локомотива (по крайним движущим осям) — , полная — . Четырёхосный тендер имел диаметр колёс , объём водяного бака составлял примерно 3400—3452 галлона (12—13 м³), объём ящика для топлива — 703—726 галлонов (2,6—2,7 м³). Вес полностью снаряжённого тендера по некоторым данным составлял .

Изначально паровоз был рассчитан на отопление каменным углём, но к июню 1898 года дорога перевела все паровозы на отопление дровами. Затем в период с 1900 по 1902 года на дороге был выполнен ряд работ, в ходе которых все паровозы были переведены на отопление мазутом. 7 февраля 1908 года локомотив был оборудован прожектором на основе ацетиленовой горелки, которую в 1917 году сменила электрическая лампа. В 1911 году у паровоза были заменены цилиндры паровой машины взамен изношенных. Новые цилиндры дорога сперва намеревалась заказать 21 октября на Baldwin Locomotive Works, но через 5 дней перепоручила заказ другой компании — ALCO. В 1947 году в ходе восстановления паровоза максимальное давление пара по техническому состоянию котла было снижено до .

Фильмография

Реконструкция 2000-х годов 

После отстранения паровоза от эксплуатации были начаты попытки вновь вернуть его к работе. В 2000—2001 годах был проведён технологический ремонт, так как была задержка с финансированием от штата, а на этом этапе было потрачено  долларов. Далее работы задержались, пока 25 января 2007 года заместитель директора фонда Кэти Дейгл () не опубликовала заметку о начале сбора средств для восстановления уникального локомотива. На тот момент стоимость работ оценивалась в  долларов, причём если сохранять родное оборудование. И среди тех, кто откликнулся на эту заметку, неожиданно оказался знаменитый актёр и режиссёр Клинт Иствуд, который отозвался о Sierra № 3 как о «старом верном друге» () и призвал голливудских знаменитостей спасти известный паровоз:

В начале своей карьеры мне довелось ездить на Sierra № 3 в телесериале Сыромятная кожа. Спустя 20 лет я вернулся к № 3, чтобы использовать его в своих творениях Бледный всадник и Непрощённый. Даже в бизнесе вымышленных вещей мы должны сохранить реальные ценности.

Sierra № 3 находится в государственном историческом парке Railtown 1897. Он расположен в историческом депо, существующем до сих пор. Эти два объекта дают редкую возможность переместиться назад во времени на 109 лет. Использование этого паровоза даст ещё один повод режиссёрам не покидать Калифорнию, что уже продемонстрировано сотней картин, где Sierra № 3 появлялся в прошедшие годы.

После получения необходимых средств были начаты работы по восстановлению локомотива. При проведении работ рабочие с целью повышения прочности конструкции старались по возможности использовать сварку, а клёпочные швы оставить лишь снаружи, и то для декора. Также была проведена диагностика парового котла, которая показала, что тот уже выработал свой ресурс и требует замены. Тогда был заказан и поставлен новый паровой котёл, на сей раз сварной. Заменили и узлы движущего механизма, включая поршни паровой машины и движущие колёса. В целом паровозу вернули облик 1929 года, на период съёмок в фильме Виргинец, а общая стоимость работ составила около  долларов.

3 июля 2010 года в торжественной обстановке паровоз вернулся к эксплуатации. По данным на 2015 год он продолжает как и раньше водить туристические поезда.

См. также 
Паровозы-киноактёры
 № 25 William Mason (США)
 Ов324 (Россия)
 GWR 4900 № 5972 Olton Hall (Великобритания)

Примечания 

Клинт Иствуд
Отдельные паровозы
Паровозы типа 2-3-0
Паровозы Rogers
Сохранившиеся паровозы в США
Локомотивы, появившиеся в 1891 году